Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1976 () — 18-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1976
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1976 году